Příjmení Enking nosí více různých osobností:

 Ottomar Enking (1867–1945) – německý spisovatel a profesor
 Ragna Enking (1898–1975) – německá archeoložka